Jeanette o Jeannette pueden hacer a referencia a:

Jeanette
Jeanette, cantante anglo-española.
Jeanette Benavides
Jeanette Biedermann
Jeanette Borhyova
Jeanette Campbell
 Jeanette Fryer, botánica y taxónoma inglesa.
Jeanette Lin Tsui
Jeanette MacDonald
Jeanette Macari, cantante y actriz mexicana.
Jeanette Nolan
Jeanette Ottesen
Jeanette Rodriguez
Jeanette Wilma Abéle Ridder-Numan, botánica escocesa.
Jeanette Winterson

Jeannette
 Jeannette (Pensilvania), localidad en Estados Unidos.
 Jeannette Abouhamad, científica venezolana.
 Jeannette Arata de Erize
 Jeannette Donzella
 Jeannette G Moretti
 Jeannette Lehr
 Jeannette Miller
 Jeannette Moenne-Loccoz
 Jeannette Pualuan
 Jeannette Rankin
 Jeannette Rodríguez
 Jeannette Ryder
 Jeannette Sánchez
 Jeannette Walls

Nombres femeninos